Aftoni d'Antioquia, retòric.
 Aftoni d'Alexandria, bisbe.